Carl Axel Arrhenius
Svante Arrhenius
Base de Arrhenius
Equação de Arrhenius
5697 Arrhenius

Desambiguações de sobrenomes